Les termes de siège de Courtrai ou bataille de Courtrai peuvent faire référence à l'un de ces évènements :
La Bataille de Courtrai (1302) (aussi appelée bataille des Éperons d'or) oppose le roi de France aux milices flamandes, en 1302.
Le Siège de Courtrai (1646) par Gaston d'Orléans
Le Siège de Courtrai (1683) par le maréchal d'Humières
La Bataille de Courtrai (1792) oppose, en 1792, les armées révolutionnaires du général  Nicolas Luckner aux armées des rois d'Europe.
La Bataille de Courtrai (1794), remportée par le général Pichegru sur les armées anglo-autrichiennes les 10, 11 et .
La Bataille de Courtrai (1814) remportée par le général Maison sur l'armée saxonne le .

Notes, sources et références 

Homonymie de sièges